Alfredo Accatino (1960) – autore televisivo, sceneggiatore e scrittore italiano
 Angelo Accatino (1907-2001) – calciatore italiano
 Enrico Accatino (1920-2007) – pittore, scultore e progettista italiano
 Fabrizio Accatino (1971) – giornalista e fumettista italiano